Distretto di Rokytne – distretto dell'Ucraina dell'oblast' di Kiev
Distretto di Rokytne – distretto dell'Ucraina dell'oblast' di Rivne